Motocyklowe Grand Prix Japonii 2015 – piętnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która została rozegrana 11 października 2015 roku na torze Twin Ring Motegi w Motegi.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2015
Motocyklowe Grand Prix Japonii
2015 w Japonii